Население Китайской Республики, также известной неофициально как Тайвань, на январь 2023 года составляет 23 301 968 человек, проживающих на общей территории около 36 000 км²; это тринадцатая по плотности населения страна в мире с плотностью населения около 644 человека на квадратный километр. Практически всё население Китайской Республики городское, и сосредоточенно на равнинном западном побережье острова Тайвань, проживая в мегалополисе (перетекающих один в другой городских агломерациях), от Синбэя на севере до Гаосюна на юге. По состоянию на 2019 год на севере острова Тайвань в столичной агломерации , проживала треть всего населения Китайской Республики.

Коренное население острова Тайвань и связанных с ним островов, то есть не включая Цзиньмэнь и острова Мацзу, состоит из множества тайваньских коренных народов, говорящих на нескольких формозских языках. Было обнаружено, что они имеют общие языки с австронезийской семьей и вклад митохондриальной ДНК с островными народами Юго-Восточной Азии и Тихого океана.

Иммиграция ханьских китайцев на острова Пэнху началась ещё в XIII веке, а заселение главного острова — с XVI века. Его стимулировали голландские торговцы, импортирующие рабочих из Фуцзянь в XVII веке. Согласно государственной статистике, в начале XXI века более 95 % населения Китайской Республики составляли ханьцы восточноазиатской национальности, а 2,3 % — тайваньские аборигены австронезийской национальности. 85 % тайваньцев имеют некоторый уровень аборигенного происхождения. Половина населения исповедует одну или несколько из . Около 93 % религиозного населения являются последователями синкретизма буддизма, даосизма и конфуцианства, в то время как меньшинство 4,5 % являются последователями христианства (включая  и протестантов).

В течение XX века население Тайваня увеличилось более чем в семь раз, с примерно 3 миллионов в 1905 году до более 22 миллионов к 2001 году. Такой высокий рост был вызван сочетанием факторов, таких как очень высокий уровень рождаемости до 1960-х годов, и низкие показатели смертности. Кроме того, после окончания гражданской войны в Китае и отступления сил Гоминьдана произошёл рост населения, в результате чего на Тайвань в 1948—1949 гг. прибыло от 1,2 до 2 миллионов солдат и гражданских лиц. Следовательно, естественный прирост после этого был очень быстрым, особенно в конце 1940-х и 1950-х годах, с эффективным годовым темпом роста до 3,68 % в течение 1951—1956 годов. Включая силы Гоминьдана, которые в 1950 г. составляли около 25 % всего населения Тайваня, иммиграция материковых китайцев (которые сейчас составляют примерно 10 % нынешнего населения) в конце 1940-х гг. главный фактор в высоких темпах роста населения Тайваня.

После этого показатели рождаемости постепенно снижались; в 1984 году показатель достиг уровня воспроизводства (2,1 ребенка на женщину, что необходимо для замещения существующего населения). Показатели рождаемости продолжали снижаться. В 2010 году прирост населения Тайваня составлял менее 0,2 %, а суммарный коэффициент рождаемости (СКР) — всего 0,9, что являлось на тот момент самым низким показателем, когда-либо зарегистрированным в мире и в этой стране (в Республике Корее в 2020 году была зафиксирована самая низкая рождаемость в мире - СКР составил 0,84). Население Тайваня достигло пика в январе 2020 года и составляло 23 604 265 человек, а затем начало сокращаться.

Официальный национальный язык — стандартный китайский. Около 70 % людей также говорят на тайваньском (хоккиенском) языке, а 10 % говорят на хакка. Говорящие на японском языке становятся редкостью, поскольку пожилое поколение, жившее под японским правлением, уже постепенно уходит, но многие молодые тайваньцы используют английский или японский в качестве второго языка. Формозские языки постепенно вымирают, поскольку коренные народы стали образованными цивилизованными городскими жителями влившись в население страны. Правительство разработало программу по сохранению языков и признало шестнадцать отдельных групп коренными народами.

Статистика 
С 1906 года население Китайской Республики, в млн. человек, естественный прирост на 1000 человек и суммарный коэффициент рождаемости (2,1 уровень воспроизводства населения).

Согласно статистическим данным Министерства внутренних дел за май 2006 г., население Тайваня составляло 22 805 547 человек, 99,6 % из которых проживают на острове Тайвань. Остальные 0,4 % (82 618) живут на прибрежных островах (Пэнху, Ланью, Грин, Цзиньмэнь и Мацзу).

Тайвань занимает 50-е место в мире по численности населения.

История 
Численность китайцев, проживавших на острове в 1624 году, до голландского колониального правления, составляло около 25 000 человек. Во время правления голландской Формозы, между 1624 и 1662 годами, голландцы начали поощрять крупномасштабную иммиграцию ханьцев на остров в поисках рабочей силы, в основном с юга Фуцзяня.

Подсчитано, что до Королевства Дуннин (1661 г.) население Тайваня составляло не более 100 000 человек, а первоначальная армия Чжэн с семьями и слугами, поселившимися на Тайване, оценивается как минимум 30 000 человек. К 1682 году на Тайване осталось только 7000 китайцев, поскольку они вступили в брак с женщинами-аборигенами и имели собственность на Тайване. Во время правления Цин (1683—1895) население ханьских китайцев на Тайване быстро росло со 100000 до ≈ 2,5 миллиона человек, тогда как к 1895 году численность коренного населения составляла не менее 200 000 человек. (По оценкам, аборигенное население равнин уменьшилось на 90 % за сто лет с 1800 по 1900 год.

Японское колониальное правительство проводило подробные переписи каждые пять лет, начиная с 1905 года. Статистика показывала, что темпы прироста населения составляли от 1 % до 3 % в год на протяжении японского правления. В 1905 году население Тайваня составляло примерно 3 миллиона человек; к 1940 году население выросло до 5,87 миллиона человек, а к концу Второй мировой войны в 1946 году оно составляло 6,09 миллиона человек.

Переписи населения

Статистика с 1906 года

Детали 
 Date:2019/07-08

 Источник:  Министерство внутренних дел, Китайская Республика

Возрастная структура

Соотношение полов 
 при рождении: 1.06 мужчин/женщин 
 0—14 лет: 1.06 мужчин/женщин 
 15-64 лет: 1 мужчин/женщин 
 65 лет и старше: 0.82 мужчин/женщин
 От общей численности населения: 0.97 мужчины/женщины (оценка 2023 года)

Прирост населения и возрастная структура 
Модели демографического перехода показывают, как пирамиды численности населения меняются и проходят через определенные стадии. Если посмотреть на поло-возрастную пирамиду населения Тайваня, страна находится на стадии 4, и ее форма сокращается, но вскоре она перейдет в стадию 5. На этапе 5 коэффициент смертности постепенно превышает коэффициент рождаемости, и в стране начинается общая потеря населения. Доступ к качественной медицинской помощи увеличивает продолжительность жизни населения. Знание и доступ к противозачаточным средствам, наряду с увеличением участия женщин в рабочей силе, вызывают резкое снижение коэффициента фертильности.

Национальная статистика Тайваня за 2018 год показывает, что женщин примерно на 140 000 больше, чем мужчин. Уровень рождаемости (8,3 рождений на 1000 населения) немного выше, чем уровень смертности (7,4 смертей на 1000 населения). Общий коэффициент зависимости на Тайване составляет 35,2 %, что является относительно низким показателем. Низкий коэффициент зависимости указывает на то, что зависимая часть населения составляет менее половины рабочей части. По оценке экспертов, к 2060 году коэффициент зависимости вырастет до 92,9 %. Растущий коэффициент зависимости и увеличение продолжительности жизни, скорее всего, потребуют от правительства поддержки части пожилого населения, поскольку население трудоспособного возраста сокращается и, следовательно, меньше способно поддерживать пожилых людей напрямую.

Демографический переход и старение населения 
Процесс старения населения в первую очередь определяется рождаемостью и уровнем смертности. Пропорции пожилых людей в разных странах разные. Например, в развивающихся странах с ограниченным доступом к здравоохранению и противозачаточным средствам, где у населения высокий коэффициент фертильности, как правило, меньше доля пожилых людей. Достижения в медицине, промышленные разработки и более глубокие знания в области санитарии, начавшиеся в XVIII веке во многих развитых странах, привели к снижению показателей смертности и повышению показателей фертильности — факторов, которые увеличивают количество пожилых людей во всем мире. По данным Организации Объединённых Наций, многие развитые страны находятся на более продвинутых стадиях (4 или 5) модели демографического перехода, и их число пожилых людей останется высоким по сравнению с менее развитыми странами. Это явление известно как старение населения.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1993 года Тайвань достиг порога старения общества. Было подсчитано, что процент людей старше 65 составляет 8 %. Совет по экономическому планированию и развитию (CEPD) подсчитал, что Тайвань станет пожилым обществом уже в 2017 году. По оценкам CEPD, процент людей 65 лет и старше к 2025 году превысит 20 %, что означает, что Тайвань скоро станет «обществом пожилых людей». Критическими факторами, ускоряющими скорость старения на Тайване, являются высокая продолжительность жизни и низкий коэффициент фертильности. Средняя продолжительность жизни в 2014 году составила 80 лет. Общий коэффициент фертильности в 2014 г. составлял 1,1 (на 1000 женщин) и упал до 0,9 в 2017 г.

Национальный состав 

Правительство Китайской Республики сообщает, что от 95 до 97 процентов населения Тайваня составляют китайцы ханьской национальности, в том числе хокло, хакка и другие этнические группы, происходящие из материкового Китая. Более 2% населения составляют коренные тайваньцы. На Тайване проживает 21 000 жителей Запада, что составляет 0,1% от общей численности населения. У большинства тайваньцев есть смесь ханьцев и коренных народов, при этом 85% тайваньцев имеют коренное происхождение.

Тайваньские коренные народы 

Общая численность признанных коренных жителей Тайваня составляет приблизительно 533 600 человек, или приблизительно 2,28% населения Тайваня. Эти группы в основном населяют восточную половину Тайваня, которая состоит в основном из гористой местности. Их темп прироста населения (1,2%) и возрастная пирамида значительно моложе, чем население в целом. Включая рабочих-мигрантов, австронезийское население Тайваня приближается к 1 миллиону человек.

Примечание: Исходные данные получены с сайта Министерства внутренних дел (Spreadsheet data: m1-04.xls )

Правительство Тайваня официально признает шестнадцать (16) этнических групп тайваньских коренных народов (, poj Gôan-chū-bîn). В начале 1910-х годов исследования в японскую эпоху выявили девять (9) этнических групп: амис, атаял, бунун, пайвань, пуюма, рукаи, , цзоу и ями. После 2000-х годов движения за возрождение культуры коренных народов вынудили правительство изменить свое отношение к коренным народам Тайваня. Народ Ями был переименован в Тао. Правительство также признало новые этнические группы, в том числе  в 2001 году, Кавалан в 2002 году,  в 2004 году,  в 2007 году,  в 2008 году,  в 2014 году и  в 2014 году. Есть как минимум еще дюжина групп.  которые официально не признаны правительством.

Непризнанные коренные группы могут включать вымершие племена (в основном ) или сообщества, которые в настоящее время классифицируются как другие группы. Есть также 25 943 коренных народа, которые в настоящее время не относятся ни к одной группе.

Тайваньские ханьцы 

Большинство ханьцев происходят от иммигрантов, прибывших на остров до японского правления (1895–1945 гг.), и их можно отнести к хокло и хакка по языку и обычаям. Поскольку большинство ранних иммигрантов были носителями языка хоккиен из провинции Фуцзянь, прибывшими начиная с 17-го века, хокло сегодня составляют около 70% всего населения. Во время правления Цин большое количество мужчин хокло брали себе местных невест. Некоторые из равнинных аборигенов также переняли китайские обычаи и язык, чтобы не отличаться от ханьских. Таким образом, многие, считающие себя ханьцами, имеют некоторую степень коренного происхождения.

Значительное меньшинство ханьцев составляют хакка, и они составляют около 15% от общей численности населения. Хакки эмигрировали в основном из восточного Гуандуна, говорят на китайском языке хакка и первоначально поселились на холмах в приграничных районах коренных народов.

Около 14% от общей численности населения составляют материковые китайцы, что относится к иммигрантам, которые последовали за переселением Китайской республики из материкового Китая на Тайвань в 1949 году; некоторые из них были представителями других национальностей.

Иностранные резиденты

Языки 

Во время японского правления (между 1895-1945 гг.) японский язык был средством обучения, и на нём могли свободно говорить многие из тех, кто получил образование в тот период. Почти все жители Тайваня, родившиеся после начала 1950-х годов, могут говорить на , который был официальным языком и средством обучения в школах на протяжении более четырёх десятилетий. Обратите внимание, что китайский язык, на котором говорят на Тайване (так называемый тайваньский мандарин), имеет незначительные отличия от китайского, на котором говорят в материковом Китае (называемом путунхуа). Информацию о китайском языке, на котором говорят в других регионах, см. В разделе «».

Пиньинь, официальная система латинизации в материковом Китае, также является стандартом Тайваня с 2009 года. Ряд систем латинизации всё ещё используется на Тайване, включая Тунъюн-пиньинь, официальную латинизацию на Тайване в период с 2002 по 2008 год, и транскрипции Уэйда – Джайлза, часто используемую в паспортах и ​на ​почте.

Другие разновидности китайских языков (диалектов) также можно встретить на Тайване. Большинство говорит на тайваньском хоккиене, ответвлении Южноминьского языка, который раньше был наиболее распространённым языком. На островах Мацзу преобладает диалект Фучжоу, принадлежащий Восточноминьскому языку. Хотя люди на Цзиньмэнь также говорят на Южноминьском языке, на островах Уцю это не так, поскольку они говорят на диалекте Пусянь. Этнические хакка говорят на различных , включая сиксиан, хайлу, дабу, раопин и чжаоань.

Наиболее распространёнными сегодня формозскими языками являются амисский, атаял, бунун и . Другими языками аборигенов, получившими официальное признание, являются канаканабу, , пуюма, , , , ,  (близкий к труку), , цзоу и ями (также известный как тао).

На кантонском языке (юэ) говорят недавние иммигранты из юго-восточного Китая, Гонконга и Макао, хотя их число остаётся очень небольшим. Кроме того, Тайвань был одним из крупнейших потребителей гонконгского кино, кантопопа и поп-культуры в конце 1900-х годов. В результате некоторые тайваньцы могут выбрать второй или третий язык для изучения этого языка.

Религия 

Статья 13 Конституции Китайской Республики гарантирует свободу религии как право всех её граждан. По состоянию на 2013 год правительство Китайской Республики признало 27 религий, зарегистрированных в Департаменте по гражданским делам Министерства внутренних дел (МВД).

Статистика зарегистрированных религий (2005 г.) 
Около 81,3% населения можно считать верующими, большинство из которых идентифицируют себя как буддисты (35%) или даосы (33%). Китайская народная религия обычно исповедуется под эгидой даосизма, в то время как более 10% населения придерживаются народных движений за спасение. Конфуцианство также является уважаемой школой мысли и этических кодексов. Христианские церкви действовали на Тайване веками; большинство из них протестанты, причем  играют особенно важную роль. Правительство Китайской Республики поддерживает дипломатические отношения со Святым Престолом, который является единственной европейской страной, официально признавшей Китайскую Республику, и является её давним дипломатическим союзником, установившим отношения в 1942 году. В последние годы наблюдается всплеск ислама в результате того, что иностранные мусульмане ищут работу на Тайване, особенно из Индонезии. Существует также небольшая группа последователей синтоизма в рамках секты тенриистов, появившейся в 1970-х годах.

В приведённой ниже таблице приведены официальные статистические данные о религии, опубликованные Департаментом по гражданским делам Министерства внутренних дел («МВД») в 2005 году. Тайваньское правительство признает 26 религий на Тайване. Статистические данные представлены различными религиозными организациями в МВД:

Цифры для  получены не из Министерства внутренних дел, а, скорее, на основе данных, предоставленных пользователями LDS Newsroom. Цифры для Свидетелей Иеговы также не из МВД, они основаны на собственном отчёте Свидетелей за 2007 служебный год. В первоначальном отчёте оба они были причислены к протестантизму.

Notes

Примечания

Источники